Юшкин — русская фамилия; происходит от древнерусского прозвища Юшка. Также топоним.

Известные носители:
 Юшкин, Алексей Васильевич (1934—2005) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Юшкин, Николай Павлович (1936—2012) — российский геолог и минералог, академик РАН.
 Юшкин, Олег Александрович (род. 1975) — баскетболист, двукратный чемпион Украины.
 Юшкин, Сергей Владимирович (род. 1968) — российский хоккеист, защитник сборной России по сурдохоккею.
Топоним:
 Юшкин — хутор, Азовский район Ростовской области.

См. также 
 Юшкино
 Юшков
 Юшкинит — минерал